Куность:

 Куность — река в Белозерском районе Вологодской области, впадает в Белое озеро.
 Куность — село в Белозерском районе Вологодской области.